Lokkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokkasaari (ö, lat 61,76, long 26,61), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Lokkasaari (ö, lat 61,92, long 27,04), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar